Людми́ла Григо́рьевна Постно́ва (род. 11 августа 1984, Ярославль) — российская гандболистка, игрок национальной сборной России. Серебряный призёр летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине.

Биография 
Родилась в Ярославле, где в возрасте 12 лет и начала заниматься гандболом в школьной секции.

Замужем за Григорием Заикиным,главным тренером ГК "Астраханочка", учится в Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации.

Карьера 
Первым тренером была Лисина Наталья Геннадьевна.

Играет на позиции левого полусреднего, разыгрывающего игрока. Бросковая рука — правая.

Признавалась лучшей гандболисткой России 2006 году и лучшим спортсменом Тольятти 2007 года.

В 2009 году названа самым ценным игроком (MVP) XIX чемпионата мира.

В 2016 году участвовала в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2016 года и помогла сборной России выйти на Олимпиаду, но перед самым турниром получила травму и в итоге осталась вне заявки.

В августе 2018 года объявила о завершении игровой карьеры.

Клубы 
 «Ярославна» (Ярославль) (до 2002)
 «Лада» (Тольятти) (2002—2010)
 «Звезда» (Звенигород) (2010-2014)
 «Астраханочка» (Астрахань) (2016-2018)

Достижения 
 Серебряная медаль летних Олимпийских игр 2008 года
 Чемпионка Европы среди юниорок 2001
 Чемпионка Европы среди молодёжи 2002
 Чемпионка мира среди молодёжи 2003
 Чемпионка мира 2005, 2007 и 2009
 Чемпионка России 2003, 2004, 2005, 2006, 2008 и 2016
 Обладательница Кубка России 2006, 2010, 2011 и 2014
 Обладательница Кубка мира 2006 и 2007
 Серебряный призёр Лиги чемпионов 2006
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2006.
 Серебряный призёр чемпионата России 2007 и чемпионата России 2010.
 Бронзовый призёр чемпионата России 2013.

Государственные награды и звания 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2 августа 2009) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
 Заслуженный мастер спорта России

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на сайте ГК «Лада»
 Звезда по имени Постнова
 Профиль на сайте союза гандболистов России

Гандболистки России
Чемпионы мира по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Игроки ГК «Лада»
Игроки ГК «Звезда»
Игроки ГК «Астраханочка»
Игроки женской сборной России по гандболу